Джерра́х Мехме́д-паша́ (; ? — 1604) — великий визирь Османской империи. Фаворит султана Мурада III, лично проводивший сюннет (обрезание) сына Мурада — будущего султана Мехмеда III.

Происхождение 
В османских источниках нет данных о национальности или месте рождения Мехмеда-паши. Джанфранко Морозини писал в донесении о нём: «славонской национальности» («di nazion schiavone»). Паоло Контарини писал, не высказывая никакого сомнения, что он «племянник/внук мясника Мустафы» («nipote dello scorticatore Mustafa») — так венецианцы называли Лала Мустафу-пашу после его расправы над защитниками Фамагусты.

Так же нет сведений о дате его рождения, как и у большинства детей, попавших в Эндерун. Оценки современниками его возраста весьма приблизительны: по словам одного в 1585 году на вид ему было «около 35 лет», по словам другого в 1594 году это был «мужчина 60-ти лет».

Карьера 

Образование получил в Эндеруне. Видимо Мурад III был к нему расположен, поскольку в 1574 году Мехмед-паша получил назначение на должность , предполагающую доверительное отношение султана. Маттео Зейн прямо писал в 1594 году, что Мехмед-паша «находится среди фаворитов и доверенных лиц» султана.

Был агой янычар, в 1579 году стал бейлербеем. В 1581 году получил пост бейлербея Румелии, а в марте 1582 года стал четвёртым визирем. 7 июля 1582 года ему было доверено проведение публичного обряда сюннет ( — обрезание) над сыном султана Мурада III шехзаде Мехмедом, что послужило причиной тому, что он получил прозвище «Джеррах» ( — хирург).

В 1584 стал третьим визирем, а в 1585 году получил пост второго визиря. Став султаном, Мехмед III не забыл про Джеррах Мехмеда-пашу и в 1598 году назначил его своим великим визирем.

Возможно, что истоки благоволения Мехмеда III (и его сына Ахмеда I) к Джерраху Мехмеду лежат не столько в воспоминаниях об обрезании, сколько в подарке, который Джеррах Мехмед сделал в 1582/83 году тогда ещё шехзаде Мехмеду, уезжавшему в санджак. Этим подарком была красивая боснийская рабыня — Хандан-султан, мать Ахмеда I. Об этом писал в 1604 году байло Франческо Контарини в своём донесении. Для третьего визиря это был бы слишком смелый подарок, однако женой Мехмеда-паши была Гевхерхан-султан, сестра Мурада и тётка Мехмеда.

Свидетельством того, что это не было забыто ни Мехмедом, ни самой Хандан-султан, является то, что Мехмед-паша занимал пост великого визиря с апреля 1598 по январь 1599 года. Ушёл в отставку из-за болезни — подагры.

После смерти Мехмеда III в декабре 1603 года его сын и преемник Ахмед I с матерью собрались выразить свою благодарность Гевхерхан-султан и Джерраху-паше: «Он послал тысячу цехинов и соболиный халат с множеством других подарков в знак благоволения султане, жене паши, поскольку в ней был исток удачи и величия, в котором в настоящее время он оказался». Поскольку Ахмеду не было четырнадцати лет, эти подарки были свидетельством благоволения его матери валиде Хандан-султан.

Согласно донесению Франческо Контарини, написанному 17 января 1604 года, за неделю до этого Джеррах Мехмед-паша скончался. Дату смерти исходя из этого донесения можно оценить как 10 января 1604 года.

Похоронен в тюрбе при построенной по его заказу мечети.

Второй визират 
Мнения по поводу того, был ли Джеррах-паша второй раз вторым визирем разнятся. Согласно Сюрейе, в феврале 1604 года он второй раз занял пост великого визиря, на котором пробыл 5-6 месяцев, и скончался 28 декабря 1604 года. Неясно, на какие первоисточники опирается это утверждение.

По другой версии, после того, как последний великий визирь Мехмеда III, Йемишчи Хасан Паша, был смещён и казнён в начале октября 1603 года, новый великий визирь назначен не был. Отставной великий визирь Джеррах Мехмед-паша был вызван назад исполнять обязанности великого визиря. Однако ухудшающееся здоровье Мехмеда-паши помешало ему посещать диван, и должность 13 ноября 1603 года была занята другим визирем. То есть, исполняющим обязанности великого визиря Джеррах-паша был около месяца.

Семья 
Был женат на дочери Селима II, вдове Пиале-паши Гевхерхан-султан. Алдерсон датирует второе замужество Гевхерхан 1578 годом; Пирс считает, что свадьба была в том же году, что и обрезание, то есть в 1582. В Исламской энциклопедии указан 1578 год.

Османские источники не содержат сведений о детях от этого брака.

Джеррах Мехмед-паша имел двоих сыновей от неизвестной жены или наложницы — Пири-бея и Осман-бея, похороненных вместе с ним. Кроме того, у него была дочь, свадьбу которой он праздновал, будучи в первый раз великим везирем.

Память 
 район 
 ,

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бейлербеи Румелии
Великие визири Османской империи